Shah Alam
Alam Ara
Batalha de Alam Halfa
Pol-e 'Alam
Burj Al Alam
Alam el Phan
Koullouna Lilouataan Lil Oula Lil Alam
Estádio Shah Alam

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos